El término sagita puede hacer referencia a:

 Sagita, una constelación;
 Sagita, otro nombre de la flecha de un arco circular.